Cerruti ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Cerruti (* 1943), italienischer Autorennfahrer
 Federico Cerruti (1922–2015), italienischer Kunstsammler
 Linda Cerruti (* 1993), italienische Schwimmerin 
 Michela Cerruti (* 1987), italienische Autorennfahrerin
 Nino Cerruti (1930–2022), italienischer Modeschöpfer
 Valentino Cerruti (1850–1909), italienischer Physiker
 Vittorio Cerruti (1881–1961), italienischer Diplomat

Familie:
 Cerutti, Veroneser Familie, siehe Tacuinum sanitatis#Ausgaben und Inhalte

Unternehmen:
 Cerruti, ein Modeunternehmen mit Sitz in Paris

Siehe auch:
 Cerutti